

Argentina 
 Villa del Rosario – località nel dipartimento di Río Segundo della provincia di Córdoba
 Villa del Rosario – località nel dipartimento di Federación della provincia di Entre Ríos

Colombia 
 Villa del Rosario – comune del dipartimento di Norte de Santander

Paraguay 
 Villa del Rosario – distretto del dipartimento di San Pedro

Venezuela 
 La Villa del Rosario – località nello stato di Zulia